Morehouse ist der Familienname folgender Personen:

 Albert P. Morehouse (1835–1891), US-amerikanischer Politiker
 Chauncey Morehouse (1902–1980), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Daniel Walter Morehouse (1876–1941), US-amerikanischer Astronom
 Timothy Morehouse (* 1978), US-amerikanischer Fechter

Morehouse ist eine Gemeinde:
 Im Bundesstaat Missouri, Vereinigte Staaten von Amerika, siehe Morehouse (Missouri)
 Im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten von Amerika, siehe Morehouse (New York)

Morehouse steht für:

 C/1908 R1 (Morehouse), ein hyperbolischer Komet
 Morehouse Parish
 Morehouse College